Heliopolis eller Héliopolis kan avse: 

 Heliopolis, Egypten – en forntida egyptisk stad, även känd som On eller Iunu
 Heliopolis – en forntida stad i Libanon och en arkeologisk plats i östra Libanon, se Baalbek
 Heliopolis (roman) – en roman av den tyske författaren Ernst Jünger från 1949.

Geografi

Algeriet 

 Héliopolis (ort i Algeriet), Guelma,

Brasilien 

 Heliópolis, kommun, Bahia,

Egypten 

 Heliopolis (Kairo) – en modern förort till Kairo i Egypten, även känd som Misr el-Gedida

Libanon 

 Baalbek (guvernementshuvudort i Libanon), Mohafazat Baalbek-Hermel,

Spanien 

 Heliòpolis, strand, Valencia, Província de Castelló, 
 Heliópolis, kvarter i staden Sevilla, huvudstad i regionen Andalusien. Kvarteret byggdes 1929. I Heliópolis ligger stadion Benito Villamarín, där fotbollsklubben Real Betis spelar sina hemmamatcher. I dagligt spanskt tal kan Heliópolis anspela på hela staden Sevilla.